Демьянское — название населённых пунктов:

Россия 
 Демьянское — село в Уватском районе Тюменской области.
 Демьянское — деревня в Ростовском районе Ярославской области.

См. также 
 Демьянское сельское поселение